Yira, yira puede referirse a:

 Yira yira, cortometraje musical en blanco y negro filmado sobre la base de la canción homónima; o
 Yira, yira, tango escrito de Enrique Santos Discepolo compuesto en 1931.